Sierra Maestra – catena montuosa che si estende nella zona sudorientale di Cuba
 Sierra Maestra – gruppo musicale di son cubano
 Sierra Maestra – film del 1969 diretto da Ansano Giannarelli